Mouvement solidariste peut désigner plusieurs organisations :
 Costa Rica : Mouvement solidariste costaricain, un syndicat ;
 France : Mouvement solidariste français, une organisation politique.